Mario Frick (politicus), premier van Liechtenstein van 1993 tot 2001
 Mario Frick (voetballer), Liechtensteins voetballer